Dekan kan syfta på:

 Dekan (kolväte) – en organisk kemisk förening
 Dekan – en ledare inom en högskolas organisation, se Dekanus
 Dekan (kyrka) – ledare för en enhet inom katolska kyrkan och flera anglikanska kyrkor
 Ärkediakon – innehade det främsta kanonikatet

Se även 
 Dekanat – en enhet inom katolska kyrkan och flera anglikanska kyrkor
 Domprost – en kyrkoherde i en domkyrkoförsamling
 Kontraktsprost – en uppgift som en präst kan ha inom vissa kyrkor
 Ärkedjäkne – det främsta kanonikatet, historiskt i Sverige